Аројо Чико има више значења:

 Аројо Чико (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Чико (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Чико (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Чико (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику